Als Josefsschwestern (auch Joseph- bzw. Josefschwestern) werden verschiedene Kongregationen in der römisch-katholischen Kirche bezeichnet, die dem Patrozinium des heiligen Josef unterstellt sind.

Es gibt mehrere Kongregationen unter der Bezeichnung Josefsschwestern:
 die Josefschwestern von Cluny
 Josefschwestern von Lyon
 die Sankt Josef-Kongregation (Congregatio Sancti Josephi, CSJ) mit dem Mutterhaus in Kloster Ursberg
 die Kongregation der Schwestern vom heiligen Josef zu Saint Marc mit einer deutschen Niederlassung im Kloster St. Trudpert in Münstertal/Schwarzwald
 die Josefsschwestern (Congregatio Sororum Sancti Josephi, CSSJ) mit dem Mutterhaus in Trier
 die Schwestern des hl. Joseph von der Erscheinung (Institutum Sororum a S. Joseph ab Apparitione, SJA), die 1832 in Gaillac gegründet wurden
 die Franziskanerinnen vom hl. Josef (FSJ) in Schweich
 die St. Josephschwestern, gegründet 1650 in Le Puy-en-Velay von Père Médaille
 die verschiedenen Kongregationen der Sisters of Saint Joseph, die alle auf die Gründung in Le Puy zurückgehen und hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada verbreitet sind
 die Sisters of St Joseph of the Sacred Heart (RSJ) gegründet von Mary MacKillop in Australien  

 
Frauenorden